Episkepsi ( ) ist ein Dorf der Gemeinde Voria Kerkyra im Norden der griechischen Insel und Gemeinde Korfu. Gemeinsam mit Agios Stefanos bildet es die Ortsgemeinschaft Episkepsi () im Gemeindebezirk Thinali (Δημοτική ενότητα Θιναλίου) und zählt 537 Einwohner (Stand 2011).

Einwohnerentwicklung 
Einwohnerentwicklung von Episkepsi

Einzelnachweise 

Ort auf Korfu
Ort in der Gemeinde Voria Kerkyra